Camino Real kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Camino Real, Chiapas, Palenque, 
 Camino Real, Guanajuato, Silao de la Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar